

Niemcy 
 Golzow – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Märkisch-Oderland
 Golzow – gmina w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Potsdam-Mittelmark

Polska 
Dawna nazwa:
 Golczew